Бирзулово () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 137 человек. Почтовый индекс — 26009. Телефонный код — 5256.

Местный совет 
26000, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, г. Новомиргород, ул. Соборности, 227/7

Ссылки 
 Бирзулово на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района